Tenisowy turniej WTA Kremlin Cup 2008 – kobiecy turniej tenisowy pierwszej kategorii, rozegrany w dniach od 6 do 12 października jako jeden z ostatnich turniejów w sezonie. Turniej odbył się na nawierzchni dywanowej, na hali w Moskwie.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2008
2008 w tenisie ziemnym
2008 w Rosji